

Миколаївська районна рада — Львівська область, Миколаївський район
 Миколаївська районна рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Миколаївська районна рада — Одеська область, Миколаївський район